Выхода нет:

 Выхода нет (песня) — песня рок-группы Сплин
 Выхода нет (фильм, 1950) () — американский кинофильм режиссёра Джозефа Манкевича
 Выхода нет (фильм, 2014) (арм. Էլք Չկա) — армянский кинофильм режиссёра Ваге Саяна
 Выхода нет (фильм, 2015) () — американский кинофильм режиссёра Джона Эрика Даудла
 Выхода нет (Эхо Москвы) — программа Нателлы Болтянской на радиостанции Эхо Москвы

См. также 
 Нет выхода